Lupoglav kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Lupoglav (ort i Kroatien, Zagrebs län), 
 Lupoglav (ort i Kroatien, Istrien), 

Robotskapade Kroatienförgreningar